Бушатлия:

 Бушатлия, Махмуд — османский государственный деятель.
 Бушатлия, Махмут — Народный герой Югославии.